Aubigné (Deux-Sèvres)
 Aubigné (Ille-et-Vilaine)
ook:
Aubigné-Racan,  Sarthe 
Aubigné-sur-Layon,  Maine-et-Loire